Canino steht für:

 Canino, eine Gemeinde in der Provinz Viterbo in der italienischen Region Latium

Canino ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Canino (* 1935), italienischer Pianist
 Ennio Canino (1924–2001), italienischer Architekt